Lluís de Nàpols, (1275–1297), fill de Carles II d'Anjou i bisbe de Tolosa des del 29 de desembre de 1296 fins a la seva mort. És venerat com a sant.
 Lluís I de Provença, (1339–1384), comte d'Anjou (1356-1384), Rei de Nàpols, comte de Provença, Emperador titular de Constantinoble (1383-1384) i rei titular de Jerusalem.
 Lluís II de Provença, (1377–1417), duc d'Anjou (1384-1417); comte de Provença (1384-1417); rei titular de Nàpols (1384-1389) i (1399-1417) i rei de Nàpols (1390-1399).